Mbonga peut désigner :
 le mbonga, une langue du Cameroun ;
 plusieurs localités du Cameroun dont :
 Mbonga, région de l’Est, commune de Bétaré-Oya ;
 Mbonga, région de l’Est, commune de Garoua-Boulaï.